Ficktjuven kan avse:
Ficktjuven (film, 1953), amerikansk film av Samuel Fuller
Ficktjuven (film, 1959), fransk film av Robert Bresson
 Ficktjuven (roman) – en historisk kriminalroman från 2002 av Sarah Waters